Die 20. Etappe der Tour de France 2021 wurde am 17. Juli 2021 als Einzelzeitfahren über 30,8 Kilometer von Libourne nach Saint-Émilion ausgetragen.

Wout van Aert (Jumbo-Visma) gelang nach der 11. Etappe sein zweiter Tageserfolg. Etappenzweiter wurde mit 21 Sekunden Rückstand Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) vor dem Gesamtzweiten, van Aerts Teamkollegen Jonas Vingegaard, der 32 Sekunden Rückstand hatte. Der Träger des Gelben Trikots, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), wurde Tagesachter mit 57 Sekunden Rückstand. Auf den ersten zehn Plätzen der Gesamtwertung ergaben sich keine Verschiebungen.

Ergebnis

Zwischenzeiten

Gesamtstände

Weblinks 
 
 Pressemappe und Endergebnis der 20. Etappe von tissottiming.com zur Verfügung gestellt (PDF; 3,6 MB)

Etappe 20
202120
Sport (Libourne)
Saint-Émilion
Sportveranstaltung in Nouvelle-Aquitaine